Dies ist eine Episodenliste der deutschen Fernsehserie Panda, Gorilla & Co. Zwischen 2006 und 2016 entstanden in acht Staffeln insgesamt 372 Episoden mit einer Länge von jeweils etwa 50 Minuten. Zudem wurde eine 39 Folgen umfassende Staffel mit 29-minütigen Kurzfolgen der Serie veröffentlicht, die aus Zusammenschnitten älterer Originalfolgen besteht. Des Weiteren wurden etliche Ableger der Serie produziert.

Übersicht

Staffel 1 
Die 52 Folgen der ersten Staffel wurden erstmals vom 18. April bis zum 20. Juli 2006 auf dem Sender Das Erste ausgestrahlt.

Staffel 2 
Die 40 Folgen der zweiten Staffel wurden erstmals vom 3. Januar bis zum 3. März 2008 auf dem Sender Das Erste ausgestrahlt.

Staffel 3 
Die 40 Folgen der dritten Staffel wurden erstmals vom 20. Januar bis zum 19. März 2009 auf dem Sender Das Erste ausgestrahlt.

Staffel 4 
Die 60 Folgen der vierten Staffel wurden erstmals vom 21. Mai bis zum 6. September 2010 auf dem Sender Das Erste ausgestrahlt.

Staffel 5 
Die 40 Folgen der fünften Staffel wurden erstmals vom 24. August bis zum 20. Oktober 2011 auf dem Sender Das Erste ausgestrahlt. Als Autoren zeichneten sich Sonja Fahrenhorst, Bernd Herrmann, Frank Overhof, Roswitha Puls und Svenja Weber verantwortlich. Ab Folge 19 stieß Veith Jänchen zum Team.

Stab Staffel 5
Redaktion: Maike Vaßmers, Anke Sperl; Leitung: Sabine Preuschhof; Produzent: Jost-Arend Bösenberg; Regie: Jana von Rautenberg; Produktionsleitung: Dietrich Klung, Frank Schmuck; Musik: Tamás Kahane; Sprecher: Olaf Baden
Text: Andreas Guni, Janine Strahl-Oesterreich, Andreas Püschel
Kamera: Alexander Huf, Thomas Koppehele, Jens Ehrsam, Roland Eising, Günther Trept, Jürgen Partzsch, André Götzmann
Ton: Mike Breitsameter, Thomas Hamann, Bettina Jänchen, Toralf Teschner, Olaf Bublitz, Steffen Wollin, Steven Gülzow; Mischung: Chris Müller
Schnitt: Anja Bach, Marco Bölke, Henry Kochmann, Michael Liss, Michaela Stasch, Ingo Röske, Robert Tomschke, Hans-Hinrich Selinski, Steffen Görner u. a.

Staffel 6 
Die 45 Folgen der sechsten Staffel wurden erstmals vom 16. Juli bis zum 17. September 2013 auf dem Sender Das Erste ausgestrahlt.

Stab Staffel 6
Redaktion: Anke Sperl; Leitung: Sabine Preuschhof; Produzent: Jost-Arend Bösenberg; Regie: Jana von Rautenberg; Produktionsleitung: Dietrich Klung (rbb), Frank Schmuck (DOKfilm); Musik: Tamás Kahane; Sprecher: Olaf Baden
Text: Andreas Guni, Antje Kuschpel, Claudia Kühn
Kamera: Alexander Huf, Thomas Koppehele, Jens Ehrsam, Roland Eising, Günther Trept, Jens Schütze, Jürgen Partzsch, Norbert Schmidt u. a.
Ton: Mike Breitsameter, Thomas Hamann, Bettina Jänchen, Toralf Teschner, Olaf Bublitz, Steffen Wollin, Steven Gülzow, Matthias Pfister, Michael Thäle u. a.; Mischung: Chris Müller, Hans-Hinrich Selinski, Robert Tomschke
Schnitt: Anja Bach, Marco Bölke, Henry Kochmann, Michael Liss, Michaela Stasch, Tibor Melegh, Elisabeth Hillert, Ronny Bischoff, Ingo Röske, Robert Tomschke, Franka Pohl u. a.

Staffel 7 
Die 40 Folgen der siebten Staffel wurden erstmals vom 16. Dezember 2014 bis zum 25. Februar 2015 auf dem Sender Das Erste ausgestrahlt.

Stab Staffel 7
Redaktion: Anke Sperl; Leitung: Sabine Preuschhof; Produzent: Jost-Arend Bösenberg; Regie: Jana von Rautenberg; Produktionsleitung: Dietrich Klung (rbb), Lilly Wozniak (DOKfilm); Herstellungsleitung: Frank Schmuck (DOKfilm); Musik: Tamás Kahane; Sprecher: Olaf Baden
Text: Andreas Guni, Tina Henneberg, Claudia Kühn, David Meienreis, Doreen Rechin
Kamera: Alexander Huf, Thomas Koppehele, Jens Ehrsam, Roland Eising, Jens Schütze, Norbert Schmidt, Birgit Handke, Fayd Jungnickel, Jens-Peter Bark u. a.
Ton: Mike Breitsameter, Thomas Hamann, Bettina Jänchen, Toralf Teschner, Olaf Bublitz, Ulrich Schmidt, Steven Gülzow, Matthias Pfister, Michael Thäle, Serge Lhospice, Carsten Kramer u. a.; Mischung: Chris Müller
Schnitt: Anja Bach, Marco Bölke, Henry Kochmann, Michael Liss, Michaela Stasch, Tibor Melegh, Elisabeth Hillert, Ronny Bischoff, Ingo Röske, Robert Tomschke, Daniela Hanus u. a.

Staffel 8 
Die 55 Folgen der achten Staffel wurden erstmals vom 2. Juni bis zum 23. September 2016 auf dem Sender Das Erste ausgestrahlt.

Stab Staffel 8
Redaktion: Anke Sperl; Leitung: Anja Hagemeier; Produzent: Jost-Arend Bösenberg; Regie: Jana von Rautenberg; Produktionsleitung: Stefanie Reichelt (rbb), Lilly Wozniak (DOKfilm); Herstellungsleitung: Frank Schmuck (DOKfilm); Musik: Tamás Kahane; Sprecher: Stefan Kaminski
Text: Andreas Guni, Tina Henneberg, Christian Martin
Kamera: Alexander Huf, Thomas Koppehele, Jens Ehrsam, Roland Eising, Jens Schütze, Norbert Schmidt, Birgit Handke, Frank Kremer, Jens-Peter Bark, Kristof Kannegießer u. a.
Ton: Mike Breitsameter, Thomas Hamann, Bettina Jänchen, Toralf Teschner, Olaf Bublitz, Ulrich Schmidt, Kamila Handzik, Steven Gülzow, Tillmann von Kaler, Matthias Pfister, Michael Thäle u. a.; Mischung: Chris Müller
Schnitt: Anja Bach, Marco Bölke, Henry Kochmann, Michael Liss, Michaela Stasch, Tibor Melegh, Elisabeth Hillert, Ronny Bischoff, Ingo Röske, Robert Tomschke, Daniela Hanus, Franka Pohl, Ursula Koch u. a.

Kurzfassungen und Ableger der Serie 
Neben einer Staffel mit Kurzfolgen von Panda, Gorilla & Co. und der Miniserie Sommerzeit mit Panda, Gorilla & Co. wurden etliche weitere Ableger der Serie produziert, die sich thematisch mit den Tierkindern der Serie beschäftigen.

Übersicht

Panda, Gorilla & Co. (Kurzfassungen) 
Vom 3. April bis zum 2. Juni 2014 veröffentlichte Das Erste eine 39 Folgen umfassende Staffel mit 29-minütigen Kurzfolgen von Panda, Gorilla & Co., die aus Zusammenschnitten älterer Originalfolgen besteht.

Sommerzeit mit Panda, Gorilla & Co. 
Vom 16. Juli bis zum 13. August 2017 strahlte der rbb unter dem Titel Sommerzeit mit Panda, Gorilla & Co. eine fünfteilige Miniserie mit 25-minütigen Folgen zum Thema aus.

Panda, Gorilla & Co. Junior 
Ab dem 10. Juli 2007 strahlte der rbb einen zwölfteiligen Ableger der Serie unter dem Titel Panda, Gorilla & Co. Junior aus, dessen ca. 15-minütige Folgen den in der Serie vorkommenden Tierkindern gewidmet sind.

Zootierbabys 
Auf dem Fernsehsender KiKA wurde unter dem Titel Zootierbabys eine Ableger-Serie von Panda, Gorilla & Co. mit 3-minütigen Kurzfolgen ausgestrahlt. Die erste Staffel enthält 21 Folgen, die erstmals vom 29. Oktober bis zum 12. November 2007 zu sehen waren. Drei weitere Staffeln mit je fünf Folgen folgten in den Jahren 2008 und 2010. Die Folgen wurden im Rahmen der Kindersendung Unser Sandmännchen gezeigt.

Staffel 1

Staffel 2

Staffel 3

Staffel 4

Zoo-Babies 
Auch Arte veröffentlichte eine Miniserie über die Tierkinder im Berliner Zoo und Tierpark. Die Erstausstrahlung der fünf 43-minütigen Folgen fand vom 5. bis zum 9. April 2010 unter dem Titel Zoo-Babies statt. Produziert wurde die Miniserie von der Dokfilm GmbH in Koproduktion mit dem Rundfunk Berlin-Brandenburg und in Zusammenarbeit mit Arte. Regie führte Jana von Rautenberg. Die Musik stammt von Tamás Kahane. Als Sprecher ist Sebastian Walch zu hören. Die Produktionsleitung verantwortete Rainer Baumert (rbb). Thorsten Klein (rbb) und Frank Schmuck übernahmen die Herstellungsleitung. Die Produzenten waren Jost-Arend Bösenberg und Jörn Röver. Die Redaktion lag bei Sören Schumann (rbb/ARTE) und Yvonne von Zeidler Nori (ARTE G.E.I.E.).

Berliner Zoo-Babys 
Berliner Zoo-Babys (Originaltitel: Zoo Juniors) ist eine deutsch-britische Koproduktion, die ebenfalls von den Tierkindern im Berliner Zoo und Tierpark handelt. Von 2011 bis 2017 wurden in sieben Staffeln insgesamt 70 Folgen mit einer Länge von jeweils etwa 30 Minuten veröffentlicht. Die britische Erstausstrahlung erfolgte am 4. Mai 2011. Die deutschsprachige Erstausstrahlung fand am 6. Oktober 2012 auf dem Sender Nat Geo Wild statt. Bisher wurden nur die ersten beiden Staffeln im deutschsprachigen Raum veröffentlicht.

Staffel 1

Staffel 2

Staffel 3

Staffel 4

Staffel 5

Staffel 6

Staffel 7

Zoobabies 
Das Erste veröffentlichte unter dem Titel Zoobabies eine weitere Ableger-Serie von Panda, Gorilla & Co. mit 30 45-minütigen Folgen in zwei Staffeln, die ebenfalls aus Zusammenschnitten der Originalserie bestehen. Die 20 Folgen der ersten Staffel wurden vom 15. Februar bis zum 9. August 2014 erstausgestrahlt. Die 10 Folgen der zweiten Staffel waren erstmals vom 9. April bis zum 25. Juni 2016 zu sehen. Zudem präsentierte Das Erste die Serie als ein Kurzformat mit 40 25-minütigen Folgen in zwei Staffeln. Die 20 Folgen der ersten Staffel dieses Kurzformats wurden vom 24. September bis zum 22. Oktober 2014 erstausgestrahlt. Die zweite Staffel dieses Kurzformats, die ebenfalls 20 Folgen enthält, wurde erstmals vom 4. Januar bis zum 2. Februar 2016 veröffentlicht.

Die Serie wurde von der DOKfilm GmbH im Auftrag des rbb und unter der Verantwortung von Jost-Arend Bösenberg produziert. Die Redaktion übernahm Anke Sperl. Die Leitung lag in der ersten Staffel bei Sabine Preuschhof und in der zweiten Staffel bei Anja Hagemeier. Jana von Rautenberg führte in der ersten Staffel Regie. Die Musik stammt von Tamás Kahane. Als Sprecher ist Sebastian Walch zu hören.

Staffel 1

Staffel 2

Zoobabies (Kurzfassungen)

Staffel 1

Staffel 2

Specials 
Es erschienen zahlreiche Specials zur Serie:
 26. Dez. 2006: Weihnachten im Zoo Berlin und im Tierpark Berlin (50 Min.)
 7. Apr. 2007: Osterspezial (60 Min.)
 7. Apr. 2007: Die schönsten Lovestorys (45 Min.)
 7. Apr. 2007: Die skurrilsten Tiere (45 Min.)
 18. Sep. 2007: Die Aquarium-Bewohner (15 Min.)
 21. Sep. 2007: Tierpark Berlin (45 Min.)
 23. Sep. 2007: Tiere im Dunkeln (45 Min.)
 25. Sep. 2007: Die Zoo-Senioren (15 Min.)
 28. Sep. 2007: Zoo Berlin (45 Min.)
 5. Okt. 2007: Intelligente Tiere (45 Min.)
 12. Okt. 2007: Tierärzte (45 Min.)
 21. Dez. 2007: Weihnachten im Zoo Berlin und Tierpark Berlin (45 Min.)
 24. Mär. 2008: Pandabären (45 Min.)
 31. Okt. 2008: Auf Tauchstation im Aquarium und Terrarium (45 Min.)
 14. Nov. 2008: Von kleinen Schreihälsen und schrägen Vögeln (45 Min.)
 12. Dez. 2008: Prominente als Tierpfleger (1) (45 Min.)
 18. Dez. 2008: Tierbabys im Zoo Berlin und Tierpark Berlin (20 Min.)
 19. Dez. 2008: Prominente als Tierpfleger (2) (45 Min.)
 25. Dez. 2008: Prominente als Tierpfleger (3) (45 Min.)
 26. Dez. 2008: Große Kinder, kleine Kinder (1) (45 Min.)
 26. Dez. 2008: Große Kinder, kleine Kinder (2) (45 Min.)
 20. Feb. 2009: Winter im Zoo und Tierpark Berlin (45 Min.)
 10. Apr. 2009: Frühlingserwachen mit Panda, Gorilla & Co. (90 Min.)
 1. Jun. 2009: Damals mit Panda, Gorilla und Co. – Eine historische Spurensuche im Zoologischen Garten und im Tierpark Berlin (Langfassung) (88 Min.)
 4. Sep. 2009: Damals mit Panda, Gorilla und Co. – Eine historische Spurensuche im Zoologischen Garten und im Tierpark Berlin (Kurzfassung) (59 Min.)
 25. Dez. 2009: Weihnachts-Spezial 2009 (90 Min.)
 23. Apr. 2010: Madeleine Wehle präsentiert kleine und große Tiere (90 Min.)
 30. Apr. 2010: Madeleine Wehle präsentiert große Kinder, kleine Kinder (90 Min.)
 14. Mai 2010: Madeleine Wehle unterwegs im Zoo Berlin (90 Min.)
 25. Dez. 2010: Prominente als Tierpfleger (4) (45 Min.)
 26. Dez. 2010: Prominente als Tierpfleger (5) (45 Min.)
 5. Apr. 2014: Geschichten aus dem Zoo Berlin und dem Tierpark Berlin (4 Min.)
 3. Apr. 2015: Neue Flaschenkinder (45 Min.)
 15. Mai 2016: Happy Birthday! Panda, Gorilla & Co. (90 Min.)
 7. Jul. 2017: Das Pandawunder von Berlin (43 Min.)
 26. Dez. 2018: Tierische Weihnachten (44 Min.)
 27. Jul. 2019: Prominent (50 Min.)
 22. Dez. 2019: Zwei Pandababys in Berlin (45 Min.)

Knut 
Über den Eisbären Knut erschienen im Ersten drei Miniserien: Hallo Knut! wurde vom 2. bis zum 13. April 2007 erstausgestrahlt und umfasst sieben Folgen mit einer Länge von jeweils etwa 2 Minuten. Knut, das Eisbärbaby wurde vom 24. März bis zum 2. Juni 2007 erstausgestrahlt und beinhaltet zehn Folgen mit einer Länge von jeweils etwa 10 Minuten. Zu dieser Miniserie erschien auch ein 50-minütiges Special mit dem Titel Ein halbes Jahr alt. Eine dritte zehnteilige Miniserie mit 10-minütigen Folgen wurde vom 9. Juni bis zum 11. August 2007 unter dem Titel Knut, der Eisbärjunge erstausgestrahlt. Zudem wurden mehrere Dokumentationen mit Knut veröffentlicht: Knut! – Aus der Kinderstube eines Eisbären (2007), Frohe Pfingsten, Knut! (2007), Happy Birthday, Knut! (2007), Verrückt nach Knut – Ein Eisbär erobert die Welt (2007) und Knut und seine Freunde (2008). 2010 erschien posthum eine weitere Dokumentation mit dem Titel Knut – Ein Eisbär wird halbstark.

Weblinks

Einzelnachweise 

Panda,gorilla&co.episoden